Nome di due diverse battaglie del XVII secolo combattute a Elmina, nell'allora Costa d'Oro portoghese, e che video contrapposti il Regno del Portogallo e la Repubblica Olandese:

Battaglia di Elmina (1625)
Battaglia di Elmina (1637)